Муравски — фамилия. Известные носители:
 Муравски, Боб (род. 1964) — американский монтажёр.
 Муравски, Радослав (род. 1994) — польский футболист.
 Муравски, Рафал (род. 1981) — польский футболист, полузащитник.

См. также 
 Муравский